Пустоха — річка в Україні.
 Пустоха — село, Вінницька область, Козятинський район.

 Пустоха — нині с. Прибережне, Житомирська область, Ружинський район.